Wielgus kan som auktorsförkortning betyda:

 Dale Wielgus
 Joseph R. Wielgus
 Ronald S. Wielgus

Robotskapade auktorsförkortningar